Miejscowości w USA:
 Pleasant Plain – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Pleasant Plain – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Warren